Stranger () — третий студийный альбом шведского рэпера Yung Lean. Он был выпущен 10 ноября 2017 года лейблом YEAR0001 и был исполнительно спродюсирован Гудом, с дополнительным производством от Whitearmor и Yung Sherman. Автором обложки стал Ecco2K.

Композиции

Чарты

Примечания 

Хип-хоп-альбомы
Альбомы Yung Lean‎
Альбомы YEAR0001